Михаил Ерёмин: Ерёмин, Михаил Васильевич (1968—1991) — советский футболист.
 Ерёмин, Михаил Иванович (1920—1945) — Герой Советского Союза.
 Ерёмин, Михаил Павлович (1914—2000) — советский и российский литературовед, профессор Литературного института им. А. М. Горького.
 Ерёмин, Михаил Фёдорович (1937—2022) — русский поэт и переводчик.